Edward Edwards (1742–1815) – angielski admirał, kapitan HMS Pandora wysłany przeciw buntownikom z Bounty
 Edward Edwards (1803–1879) – amerykański zoolog
 Edward I. Edwards (1863–1931) – amerykański polityk
 Edward Edwards – amerykański aktor